Rabanito puede referirse a:

 el nombre vulgar de la planta Raphanus raphanistrum; o
 el nombre vulgar de la planta Raphanus sativus.